Il Gruppo III della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il terzo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. Due nazioni vengono promosse al Gruppo II e altrettante retrocesse al Gruppo IV.

Nazioni partecipanti
L'Arabia Saudita ha annunciato il suo ritiro prima della composizione dei gironi.

Formula
Le sette nazioni partecipanti vengono suddivise in due gironi rispettivamente da 3 e 4 squadre ciascuno, in cui ciascuna squadra affronta le altre incluse nel proprio girone. Dopodiché le prime due classificate di ciascun girone (per un totale di 4 squadre) vengono inglobate nel Pool Promozione dove ciascuna squadra affronta solo le due squadre provenienti dall'altro girone, mentre il risultato ottenuto contro la squadra proveniente dal proprio girone viene comunque mantenuto valido e conteggiato per la classifica finale. Le prime due squadre di questo Pool Promozione sono promosse al Gruppo II nel 2011.
Le altre 3 squadre invece vengono inglobate nel Pool Retrocessione, con le medesime regole del Pool Promozione. Le ultime due vengono retrocesse nel Gruppo IV nel 2011.

Pool A

Iran vs. Siria

Siria vs. Kuwait

Iran vs. Kuwait

Pool B

Bangladesh vs. Oman

Libano vs. Vietnam

Libano vs. Oman

Bangladesh vs. Vietnam

Vietnam vs. Oman

Bangladesh vs. Libano

Pool Promozione

Iran vs. Libano

Vietnam vs. Siria

Siria vs. Libano

Iran vs. Vietnam

I match Vietnam-Libano e Iran-Siria non si sono disputati.

Pool Retrocessione

Kuwait vs. Bangladesh

Kuwait vs. Oman

Il match Bangladesh-Oman non si è disputato.

Verdetti
Promosse al Gruppo II: Siria, Iran
Retrocesse al Gruppo IV: Oman, Bangladesh

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010